Rivers ist ein englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Rivers ist ein Wohnstättenname. Er bezieht sich auf Personen, die an einem Fluss (engl. river(s)) wohnt.

Namensträger 
 Anthony Woodville, 2. Earl Rivers (?–1483), englischer Adliger
 Augustus Pitt Rivers (1827–1900), britischer Ethnologe und Archäologe
 Austin Rivers (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
 Boyd Rivers (1934–1993), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist des Gospel Blues
 Caryl Rivers (* 1937), US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin
 Christian Rivers (* ?), neuseeländischer Filmtechniker
 Claude Rivers (1925–2005), englischer Entomologe
 David Rivers (* 1965), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dick Rivers (1945–2019), französischer Rocksänger und Schauspieler
 Doc Rivers (* 1961), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Eurith D. Rivers (1895–1967), US-amerikanischer Politiker
 Francine Rivers (* 1947), US-amerikanische Schriftstellerin
 Jamie Rivers (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Joan Rivers (1933–2014), US-amerikanische Entertainerin und Moderatorin
 Johnny Rivers (* 1942), US-amerikanischer Rock'n'Roll-Musiker
 K. C. Rivers (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Krystal Rivers (* 1994), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Larry Rivers (1923–2002), US-amerikanischer Musiker und Künstler
 Lynn N. Rivers (* 1956), US-amerikanische Politikerin
 Lucius Mendel Rivers (1905–1970), US-amerikanischer Politiker
 Mavis Rivers (1929–1992), samoanische Sängerin
 Petra Rivers (* 1952), australische Speerwerferin
 Philip Rivers (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ralph Julian Rivers (1903–1976), US-amerikanischer Politiker
 Romeo Rivers (1907–1986), kanadischer Eishockeyspieler
Ruben Rivers (1921–1944), US-amerikanischer Soldat

 Shawn Rivers (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Rivers (1819–1863), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Milton Rivers (1888–1962), US-amerikanischer Bakteriologe und Virologe
 Victor Rivers (* 1955), kubanisch-amerikanischer Schauspieler und American-Football-Spieler
 William Halse Rivers Rivers (1864–1922), britischer Anthropologe, Ethnologe, Neurologe und Psychologe

Siehe auch 
 Rivers, Bundesstaat in Nigeria, Afrika
 Pitt Rivers Museum (in Oxford)
 Baron Rivers
 River, Riverside (Begriffsklärungen)

Weblinks 
 Rivers bei behindthename.com

Familienname
Englischer Personenname
Wohnstättenname